Illés Lajos (1919–1990) író
 Illés Lajos (1923–2010) József Attila-díjas pedagógus, irodalomtörténész
 Illés Lajos (1942–2007) Kossuth-díjas zenész, az Illés-együttes alapító tagja